375 km – przystanek kolejowy w rejonie newelskim, w obwodzie pskowskim, w Rosji
 375 km – przystanek kolejowy w rejonie zapadnodwińskim, w obwodzie twerskim, w Rosji